G is de zevende letter uit het moderne Latijnse alfabet. Ze wordt in het Nederlandse taalgebied niet altijd op dezelfde manier uitgesproken. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
 g, aanduiding voor de valversnelling of zwaarteveldsterkte door de zwaartekracht van de aarde (g=9,81 m/s2)
 G, aanduiding voor de elektrische geleidbaarheid
 G, symbool voor de gravitatieconstante, de constante van Cavendish
 g, de gram (eenheid), de natuurkundige eenheid van massa
 G, symbool voor het voorvoegsel giga (109) in de natuurwetenschappen
 G, Vrije energie, Gibbs vrije energie
 G, symbool voor de niet-SI-eenheid gauss van magnetische fluxdichtheid

In de scheikunde
 g, afkorting voor gas (aggregatietoestand)

Films
 G (1983) van Staffan Hildebrand met Joakim Schröder, Sebastian Håkansson en Niclas Wahlgren
 G (2002) van Christopher Scott Cherot met Richard T. Jones

Nederlandse marine
 Hr.Ms. G 13 (1914) - torpedoboot
 Hr.Ms. G 15 (1914) - torpedoboot
 Hr.Ms. G 16 (1914) - torpedoboot

Overig
 G (roman), een roman van John Berger uit 1972
 G, op de lijst van landcodes voor voertuigen de landcode op motorvoertuigen uit Gabon
 G (muziek), een toon in de muziek
 G, een afkorting voor gangster, uitgesproken als [djie]
 g, in het EMS systeem van kleurcodering voor katten de aanduiding voor blauw torti